Voornaam
 Willem (voornaam), jongensvoornaam

Gekroonde hoofden en adel
 Willem I (doorverwijspagina)
 Willem II (doorverwijspagina)
 Willem III (doorverwijspagina)
 Willem IV (doorverwijspagina)
 Willem V (doorverwijspagina)
 Willem VI (doorverwijspagina)
 Willem VII (doorverwijspagina)

Aardrijkskunde
 Willem, plaats en gemeente in het Franse Noorderdepartement

Literatuur
 Bernard Willem Holtrop, Nederlands cartoonist die publiceert onder de naam Willem
 Willem die Madocke maecte, schrijver van Van den vos Reynaerde

Muziek
 Willem, hit uit 1979 van Willem Duyn
 Willempie, hit uit 1976 van André van Duin

Personen met de achternaam Willem
 Christophe Willem, Frans zanger

Zie ook
Wilhelmus
Gulielmus
Guillaume
Wilhelm